Denne artikel beskriver kvalifkationen til EM i håndbold 2018 for kvinder

Kvalifikation 1. fase 
Grupperne spillede deres kampe i en turnering fra den 9. til den 11. juni 2017. Vinderne af gruppe A og B gik videre til anden fase. 

Lodtrækningen skete den 20. marts 2017.

Alle tider er lokale.

Gruppe A

Gruppe B

Kvalifikation 2. fase 
Grupperne spiller deres kampe i et hjemme og ude round-robin format fra 9. – 11. juni 2017. Top-to holdene samt den bedste treer kvalificerer sig til hovedturneringen. Angående tredjeplads holdene ser man bort fra kampen mod fjerdepladsholdet i gruppen.

Lodtrækningen blev afholdt den 21. april 2017.

Seedning

Alle tider er lokale.

Gruppe 1

Gruppe 2

Group 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Bedste treer 
Det bedste hold blandt treerne i kvalifikationsrunden kvalificerede sig til slutrunden. Til afgørelse af, hvilket af treerholdene, der var bedste, blev kun resultaterne mod etterne og toerne medregnet, mens resultaterne mod fjerde hold i puljerne ikke talte med. Dermed var det resultaterne af fire kampe, der talte i rangeringen.

Referencer 

2018 (kvinder)
Håndbold i 2017
Håndbold i 2018
Kvindehåndbold